Vajramushti, Wadźramuszti - staroindyjska sztuka walki na pięści; zawiera elementy wushu i karate; związana z filozofią i praktyką jogiczną oraz staroindyjską medycyną; opiera się na wiedzy o punktach wrażliwych.

 

Indyjskie sztuki walki